El término Itapebí puede referirse a:

 Arroyo Itapebí Chico, curso de agua del departamento de Salto, Uruguay.
 Arroyo Itapebí Grande, curso de agua del departamento de Salto, Uruguay.
 Colonia Itapebí, localidad del departamento de Salto, Uruguay.